Chenonceaux steht für:

 Chenonceaux, Gemeinde im Département Indre-et-Loire, Frankreich

Chenonceaux ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques-Armand Dupin de Chenonceaux (1727–1767), französischer Glücksspieler

Siehe auch:
 Mit dem Chef nach Chenonceaux, Kurzgeschichte von Alfred Andersch